Für die Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011, die im September und Oktober in Neuseeland ausgetragen wird, sind je die drei Bestplatzierten der vier Vorrundengruppen bei der Weltmeisterschaft 2007 automatisch startberechtigt. Nachdem der International Rugby Board kurzzeitig erwogen hatte, das Teilnehmerfeld auf 16 Mannschaften zu beschränken, bestätigte er am 30. November 2007, dass weiterhin 20 Mannschaften teilnehmen werden. Dies bedeutet, dass acht Endrundenplätze in Qualifikationsturnieren ausgespielt werden.

Qualifizierte Mannschaften 

* automatisch startberechtigt

Afrika 
Afrika hat einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Die Qualifikation begann mit der Afrikameisterschaft 2008. Am Turnier nahmen 14 Mannschaften teil. Vier Mannschaften bestritten eine Vorqualifikation um zwei Startplätze. Anschließend wurden die zwölf verbliebenen Mannschaften in vier Gruppen zu drei Teams aufgeteilt. Die vier Halbfinalisten trafen im Juni 2009 aufeinander. Der Sieger (Namibia) qualifizierte sich für die WM-Endrunde, der Zweitplatzierte (Tunesien) rückt in die Barrage-Runde vor.

Runde 1 
Die Sieger der Vorqualifikation nahmen an der Afrikameisterschaft 2008 teil.

Runde 2 
Gruppe A

Namibia qualifizierte sich für das Halbfinale.

Gruppe B

Die Elfenbeinküste qualifizierte sich für das Halbfinale.

Gruppe C

Tunesien qualifizierte sich für das Halbfinale.

Gruppe D

Uganda qualifizierte sich für das Halbfinale.

Runde 3 
Die vier Gewinner der zweiten Runde spielten um den Einzug in das Finale, in dem der gesetzte Vertreter Afrikas bestimmt wurde.

Namibia und Tunesien qualifizierten sich für das Finale.

Runde 4 
Zwischen den beiden Mannschaften wurde der direkte Qualifikant für die Weltmeisterschaft ermittelt. Der Verlierer erhielt eine weitere Chance zur Qualifikation in der Barrage-Runde.

Namibia qualifizierte sich direkt für die Weltmeisterschaft.

Amerika 
Nord- und Südamerika hatten zusammen zwei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine dritte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage gegen eine europäische Mannschaft zu qualifizieren. Die Qualifikation beinhaltete ein Turnier mit karibischen und mittelamerikanischen Mannschaften auf den Kaimaninseln. Trinidad und Tobago, der Sieger dieses Turniers, traf auf Brasilien, den Gewinner der südamerikanischen Qualifikationsgruppe. Der Sieger dieses Spiels traf in der dritten Runde auf Uruguay und Chile. Danach folgte die entscheidende Runde gegen die USA und Kanada, wobei sich zwei Mannschaften direkt qualifizierten und der Drittplatzierte als Amerika 3 in die Barrage-Runde kam.

Runde 1a 
Vorqualifikation

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Der Finalsieger Trinidad und Tobago rückte in die nächste Runde der Qualifikation vor und trat gegen Brasilien an.

Runde 1b 
Die Qualifikationsrunde 1b wurde in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, ausgetragen.

Brasilien qualifizierte sich mit vier Siegen  für die zweite Runde.

Runde 2 

Brasilien setzte sich mit einem Gesamtergebnis von 55:20 durch und qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3a 
In der dritten Runde traf Brasilien auf Uruguay und Chile. Mit zwei Siegen rückte Uruguay in die nächste Runde vor.

Runde 3b 
Kanada und die USA spielten im Juli 2009 einen Startplatz für die WM aus. Der Verlierer dieses Duells traf auf den Gewinner der Runde 3a.

Kanada setzte sich mit einem Ergebnis von 47:30 durch und qualifizierte sich als erste Mannschaft für die Weltmeisterschaft.

Runde 4 
In der vierten Runde trafen Uruguay (Gewinner der Runde 3a) und die Vereinigten Staaten (Verlierer der Runde 3b) aufeinander, um den zweiten festen Startplatz Amerikas auszuspielen. Die Vereinigten Staaten qualifizierten sich mit zwei Siegen für die WM. Uruguay rückte als Amerika 3 weiter in die Barrage-Runde vor.

Asien 
Asien hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Diesen erhielt der Sieger der Asian Five Nations 2010. Der Zweitplatzierte dieses Turniers rückte als Asien 2 in die Barrage-Runde vor.

Runde 1 
Halbfinale

Finale

Thailand rückte mit dem Finalsieg über Malaysia in die zweite Runde vor und traf dort auf die drei anderen Vertreter der ersten Division der Asienmeisterschaft.

Runde 2a 
Es rückten die vier besten Mannschaften der Topdivision der Asian Five Nations 2009 in die nächste Runde vor, das fünftplatzierte Team schied aus.

Runde 2b 
Der Gewinner der Division 1 der Asian Five Nations 2009 traf in Runde 3 auf die vier bestplatzierten Mannschaften der Topdivision.

Halbfinale

Finale

Arabien qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 
Die dritte Runde war zugleich die finale Runde des Qualifikationsprozesses in Asien. Japan nahm als Gewinner der Asian Five Nations 2010 als Asien 1 an der WM teil, der Zweitplatzierte Kasachstan rückte in die Barrage-Runde vor.

* Die Begegnung Kasachstan gegen Japan wurde von  Almaty nach Tokio verlegt.

Europa 
Europa hatte zwei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung, während eine dritte Mannschaft in die Barrage-Runde vorrückte. Der Qualifikationsprozess umfasste die Divisionen 1 bis 3C des European Nations Cup 2008–2010 sowie Playoff-Spiele.

Runde 1 
In der ersten Runde trafen die Sieger der Division 3C (Israel) und 3B (Slowenien) in einem Playoff-Spiel aufeinander. Der Sieger rückte in die zweite Runde der Qualifikation vor.

Division 3C

Division 3B

Playoff

Israel rückte in die zweite Runde vor.

Runde 2 
In der zweiten Runde traf der Sieger der ersten Runde auf den Gewinner der Division 3A. Der Sieger dieses Playoffs kam eine Runde weiter.

Division 3A

Playoff

Litauen qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 
In der dritten Runde traf der Sieger aus Runde 2 auf den Gewinner der Division 2B, wobei der Sieger dieses Playoff-Spiels in die vierte Runde weiterrückte.

Division 2B

Playoff

Runde 4 
In der vierten Runde trafen der Sieger aus Runde 3 und der Gewinner der Division 2A aufeinander und spielten um einen Platz in der sechsten Runde.

Playoff

Runde 5 
Die fünfte Runde umfasste die erste Division des European Nations Cup 2008–2010. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich automatisch für die WM. Der Tabellendritte rückte in die sechste Runde vor und traf dort auf den Gewinner der Runde 4.

Division 1

Runde 6 
In der sechsten Runde traf der Dritte der Division 1 auf den Gewinner der vierten Runde. Der Sieger dieses Duells rückte in die Barrage-Runde vor.

Playoff

Rumänien rückte als Europa 3 weiter in die Barrage-Runde vor.

Ozeanien 
Ozeanien stand ein Platz für die WM-Endrunde zur Verfügung, den Samoa und der Gewinner des Oceania Cup 2009 unter sich ausmachten.

Runde 1 
Die Sieger der West- und Ostgruppe des Oceania Cup 2009 spielten einen Platz in der zweiten Runde aus.

Halbfinale

Finale

Papua-Neuguinea zog in die zweite Runde ein.

Runde 2 
Papua-Neuguinea, Gewinner der ersten Runde, traf in der zweiten und entscheidenden Runde auf Samoa.

Samoa qualifizierte sich mit zwei Siegen und einem Gesamtergebnis von 188:19 für das WM-Turnier.

Barrage-Runde 
In der Barrage-Runde trafen Tunesien (Afrika 2), Uruguay (Amerika 3), Kasachstan (Asien 2) und Rumänien (Europa 3) aufeinander, um den letzten Platz zur WM-Endrunde auszuspielen. Zunächst spielten der europäische Vertreter gegen den afrikanischen und der Vertreter Amerikas gegen den Asiens im Halbfinale gegeneinander. Das Heimrecht erhielt das Team mit der höheren Platzierung in der IRB-Weltrangliste. Die Gewinner der Halbfinals trafen im Finale in Hin- und Rückspiel aufeinander.

Halbfinale

Finale

Rumänien qualifizierte sich mit einem Sieg und einem Gesamtergebnis von 60:33 für das WM-Turnier.

Weblinks 
 International Rugby Board

Einzelnachweise 

Qualifikation
Rugby 2008
Rugby 2009
Rugby 2010